Marťan může být:
 Marťan – fiktivní nebo hypotetický obyvatel planety Mars
 Marťan (Stanisław Lem) – novela Stanisława Lema z roku 1946
 Marťan (román) – román Andyho Weira z roku 2011
 Marťan (film) – americký film Ridleyho Scotta z roku 2015 podle Weirova románu

Externí odkazy